Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1922 года () прошёл в Амстердаме. Дата проведения чемпионата неизвестна. В круговом турнире было семь участников. Победил Йохан Вос — это его первый национальный титул. Второе место занял чемпион прошлого года  Арнольд Дамме, проигравший важнейшую встречу с Йоханом Восом.

Призёры 
 — Йохан Вос

 — Арнольд Дамме

 — Герман де Йонг

Результаты

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте  KNDB

Примечания 

Чемпионаты Нидерландов по международным шашкам
1922 год в шашках
1922 год в Нидерландах
Спортивные соревнования в Амстердаме